Тарра́са, Терра́са (,  ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 70,2 км². Население на 2013 год составляет 215 055 человека. Расстояние до административного центра провинции — 21 км. Одно из античных названий —  (Эгара романа).

Культура 
Среди населения Таррасы живёт много музыкантов и актёров по причине большого количества музыкальных школ, а также наличия в городе университета драмы. С 1982 года в Таррасе проводится фестиваль Джазза, на котором выступают Jazz Festival специально Стэн Гетц, Чет Бейкер, Декстер Гордон, Диззи Гиллеспи.

Известные уроженцы 
 Хави — испанский футболист.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Información de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Infoterrassa
 Инженерный колледж Террассы

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны